Brautigan peut se référer à :
 Richard Brautigan (1935-1984), un écrivain américain ;
 Bibliothèque Brautigan, bibliothèque de Vancouver, aux États-Unis.